Millénaire est un nom commun ou plus rarement un nom propre qui peut désigner :

Temps et évènements 
 un millénaire, une période de temps correspondant à mille années ;
 un millénaire julien, une unité de temps d'astronomie correspondant à mille années juliennes ;
 le millénaire d'Hanoï, la célébration en 2010 de la fondation de la ville d'Hanoï au Viêt Nam ;
 le millénaire de Fulbert, la célébration en 2006 de l'accession à la fonction d'évêque de Fulbert à Chartres, en France ;
 le millénaire capétien, événement organisé en 1987 en France pour la célébration du  anniversaire de l'avènement d'Hugues Capet.

Toponymes et édifices 
 l'île du Millénaire, ancienne île Caroline, un atoll inhabité des îles de la Ligne, appartenant aux Kiribati, dans l'océan Pacifique ;
 le Millénaire de la Russie, un monument situé dans le Kremlin de Novgorod en Russie ;
 Le Millénaire, un centre commercial  de la commune française d'Aubervilliers, dans le département de Seine-Saint-Denis.
 Le Millénaire, est un think-tank gaulliste, spécialisé en politiques publiques

Arts et lettres 
 Millénaire, une bande dessinée de l'auteur et scénariste français Richard D. Nolane.

Notes et références